Ingrid Wendl – ex pattinatrice artistica su ghiaccio austriaca
 Josef Wendl – calciatore tedesco
 Tobias Wendl – slittinista tedesco